Vorstendom Anhalt-Plötzkau (1546-1553)
 Vorstendom Anhalt-Plötzkau (1611-1665)
 Huis Anhalt-Plötzkau, na 1665 bekend als het huis Anhalt-Köthen(-Plötzkau)